Подерв'я́нський — українське чоловіче прізвище.

 Лесь Подерв'янський — український художник, автор сатиричних п'єс.
 Подерв'янський Сергій Павлович — український художник.

Українські прізвища